Theoretische Metrik steht für:

 die theoretische Richtung der Verslehre, siehe Verslehre #Theoretische Metrik
 die Theorie des musikalischen Metrums, siehe Metrum (Musik) #Theoretische Metrik